Всего без учёта послематчевых пенальти на чемпионатах мира было забито более 2000 голов, первым из которых стал гол француза Люсьена Лорана в 1930 году. Более 1200 футболистов забивали хотя бы раз, однако игроков, забивших 7 и более мячей, только 41.

Лучшим бомбардиром первого чемпионата мира по футболу 1930 года в Уругвае стал аргентинец Гильермо Стабиле, забивший 8 мячей. Этот результат был побит только на чемпионате мира 1954 года, где венгр Шандор Кочиш отличился 11 раз. На следующем чемпионате рекорд Кочиша побил Жюст Фонтен: 13 голов в шести играх. На чемпионате мира 1970 года Герд Мюллер забил 10 голов, и, отличившись ещё четырежды на следующем турнире, возглавил общий список. Его рекорд продержался более 30 лет, пока бразилец Роналдо не забил 15 голов с 1998 по 2006 год. С 2002 по 2014 год Мирослав Клозе отличился 16 раз, что позволило ему возглавить общий список бомбардиров.

Из 41 футболиста, забившего как минимум 7 мячей на чемпионатах мира, только у троих футболистов средний показатель превышает 2 гола за игру: у Шандора Кочиша, Жюста Фонтена, Гильермо Стабиле; на чемпионате мира 1938 года в своей единственной игре на турнире поляк Эрнест Вилимовский отличился четырежды. Этот 41 игрок представляют 14 футбольных сборных (по 9 игроков представляют Бразилию и Германию). В общей сложности 25 игроков представляют УЕФА (Европа), ещё 16 — КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

Жюст Фонтен — рекордсмен по количеству голов на одном турнире — забил 13 голов в 1958 году. В 1962 году шесть игроков стали лучшими бомбардирами турнира, забив всего четыре мяча каждый. Всего 26 футболистов становились лучшими бомбардирами чемпионатов мира, при этом никто не становился лучшим бомбардиром дважды. Девять из них забили как минимум 7 мячей на турнире. Десятым стал Жаирзиньо, который, имея в своём активе семь голов, так и не стал лучшим бомбардиром, уступив Герду Мюллеру (10 голов).

Лучшие бомбардиры 

 Турниры в круглых скобках, например: (1982) означают, что игрок играл на турнире, но гол забить не смог.
 Турниры в квадратных скобках, например: [1994] означают, что игрок присутствовал в заявке на чемпионат мира, но на турнире не играл.

Хронология 
Это прогрессивный список футболистов, которые когда-либо устанавливали рекорд по числу забитых голов на чемпионате мира.

Лучшие бомбардиры по турнирам

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списки футболистов
Чемпионаты мира по футболу